Меса дел Платанито има више значења:

 Меса дел Платанито (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Меса дел Платанито (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику